Sheffield Park kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Sheffield Park Garden, park i England, East Sussex, 
 Sheffield Park (järnvägsstation), slutstation på Bluebell Railway
 Sheffield Park (valkrets), valkrets i Sheffield